Adele Ammendola – giornalista italiana
 Alfredo Ammendola – presbitero, insegnante e letterato italiano
 Claudio Ammendola – attore e doppiatore italiano di cinema e televisione
 Massimiliano Ammendola – calciatore italiano
 Pino Ammendola – attore, doppiatore e regista italiano di cinema, teatro e televisione